Kohnstamm ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Kohnstamm (* 1949), niederländischer Politiker (D66)
 Max Kohnstamm (1914–2010), niederländischer Historiker und Diplomat
 Oskar Kohnstamm (1871–1917), deutscher Neurologe und Psychiater
 Peter Kohnstamm (1908–1995), deutscher Chirurg, Tuberkuloseforscher, Autor
Philipp Abraham Kohnstamm (1875–1951), niederländischer Physiker, Philosoph und Pädagoge

Siehe auch:
 Kohnstamm-Effekt